Аткуль — село в Каргатском районе Новосибирской области. Входит в состав Маршанского сельсовета.

География 
Площадь села — 47 гектаров.

Население

Инфраструктура 
В селе по данным на 2007 год функционируют 1 учреждение здравоохранения, 1 образовательное учреждение.

Примечания 

Населённые пункты Каргатского района